Tilesius ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Tilesius (1673–1735), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christiana Tilesius, verheiratete Christiana Cunradina (1591–1625), deutsche Kirchenlieddichterin
 Hieronymus Tilesius (1529–1566), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau (1769–1857), Naturforscher und Arzt, Zeichner und Kupferstecher, siehe auch: Tilesius-Gymnasium, Mühlhausen/Thüringen
G. Tilesius war ein Pseudonym von Johannes Gistel